Miejscowości w USA:
 Sandy Lake – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer
Gminy w USA:
 Sandy Lake (ang. Sandy Lake Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer